Аджлун:

 Аджлун — город на северо-западе Иордании.
 Аджлун — мухафаза на северо-западе Иордании.
Аджлун — замок на северо-западе Иордании.